Rougeaux ist der Familienname folgender Personen:
 Lévy Rougeaux (* 1985), französischer Fußballspieler
 Lucas Rougeaux (* 1994), französischer Fußballspieler